
Molekulska formula -{C12H21N}- se može odnositi na:

 Rimantadin
 Memantin